«Nikita» — сингл о холодной войне, написанный в 1985 году Элтоном Джоном на стихи Берни Топина. Впоследствии сингл вошёл в альбом Элтона Джона .

Сюжет и исполнение 
Элтон видит Никиту в солдатской форме на страже Берлинской стены и влюбляется. Он пишет Никите безответные письма и мечтает о днях, когда Стена падёт и Никита сможет приехать к нему.
Партии бэк-вокала исполнили Джордж Майкл и Ник Кершоу.

Клип 
Режиссёром клипа был Кен Расселл, роль Никиты в клипе исполнила британская актриса . Элтон делает несколько фото Никиты издалека, когда она стоит в карауле у Берлинской стены, потом два раза пытается проехать через КПП, получая во второй раз отказ от старшего офицера. Никита с симпатией глядит на Элтона из-за ограждения.

Из текста песни было невозможно определить, к мужчине или женщине она обращена. По-видимому, именно женский образ из клипа сформировал на Западе представление о том, что Никита — это восточно-европейское женское имя.

Спорные моменты 
Создавая песню, Топин и Элтон Джон знали, что в Восточной Европе это мужское имя, и текст песни был выдержан в гендерно-нейтральном стиле. Клип создавался до каминг-аута Элтона Джона, отношение к однополой любви было сравнительно консервативным и Кен Рассел пригласил на роль Никиты женщину, что сделало сюжет клипа более приемлемым для широкой публики.

В 2012 году южноафриканский поэт Гай Хоббс предъявил Элтону Джону иск о нарушении авторских прав, утверждая, что в 1982 году он написал песню «Наташа» о русской девушке, работавшей на круизном судне во время Холодной войны, и что текст его песни послужил основой для «Nikita». Суд штата Иллинойс отклонил требования Хоббса.

Чарты и продажи

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Продажи и сертификации

Смена лидеров чарта

Примечания 

Песни 1985 года
Песни Элтона Джона
Берлинская стена
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100